Sinnickson ist der Name folgender Personen:

 Clement Hall Sinnickson (1834–1919), US-amerikanischer Politiker

Sinnickson bezeichnet außerdem:

 Sinnickson (Virginia), eine Ortschaft in den Vereinigten Staaten